Broxton – parrocchia civile dell'Inghilterra
Broxton – città statunitense nella Georgia